Глебово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глебово — деревня в Дубровенском районе Витебской области.

Россия 
 Глебово — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Глебово — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Глебово — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Глебово — деревня в Белозерском районе Вологодской области.
 Глебово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Захаровский сельсовет.
 Глебово — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области, Сараевский сельсовет.
 Глебово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Глебово — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Глебово — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Глебово — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Глебово — деревня в Нейском районе Костромской области.
 Глебово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Глебово — посёлок в Судиславском районе Костромской области.
 Глебово — село в Курском районе Курской области.
 Глебово — село в Медвенском районе Курской области.
 Глебово — деревня в Раменском районе Московской области.
 Глебово — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Глебово — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Глебово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Глебово — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Глебово — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Глебово — деревня в Мошенском районе Новгородской области.
 Глебово — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Глебово — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Глебово — деревня в Мценском районе Орловской области.
 Глебово — село в Новодеревеньковском районе Орловской области.
 Глебово — деревня в Свердловском районе Орловской области.
 Глебово — деревня в Дедовичском районе Псковской области.
 Глебово — село в Путятинском районе Рязанской области.
 Глебово — село в Рязанском районе Рязанской области.
 Глебово — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Глебово — деревня в Зубцовском районе Тверской области.
 Глебово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Глебово — деревня в Осташковском районе Тверской области.
 Глебово — деревня в Ржевском районе Тверской области.
 Глебово — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Глебово — деревня в Торжокском районе Тверской области.
 Глебово — деревня в Алексинском районе Тульской области.
 Глебово — деревня в Чернском районе Тульской области.
 Глебово — село в Вяземском районе Хабаровского края.
 Глебово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Глебово — деревня в Любимском районе Ярославской области.
 Глебово — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Глебово — село в Рыбинском районе Ярославской области.

Двойное название 
 Глебово-Избище — деревня в Истринском районе Московской области.
 Глебово-Говштетер — деревня в Чернском районе Тульской области.

См. также 
 Глебов
 Глебовское
 Глебовский